XXL peut faire référence à :
 une taille de vêtement (provient de Extra Extra Large) qui désigne les vêtements de grande taille (c’est généralement la plus grande taille disponible).
De manière générale, le "sigle" XXL est aujourd'hui très utilisé dans le langage courant, venant d'abord de ce sens vestimentaire anglo-saxon, en manière d'adjectif qualificatif, épithète, ou apposition, voire attribut de sujet, pour définir en général quelque chose de large, de grand, de démultiplié voire démesuré, sans avoir nécessairement à accroître davantage le nombre de "X" majuscules à se suivre.

Dans la culture populaire, cela peut désigner également :
 XXL, une chanson féministe de Mylène Farmer sortie en 1995 (en référence au chromosome XX des femmes et au pronom féminin "elle(s)") ;
 XXL, une comédie française d’Ariel Zeitoun sortie en 1997, qui a pour cadre de départ le milieu parisien du textile dans le quartier du Sentier ;
 XXL, une chaîne de télévision française consacrée à la pornographie ;
 XXL, le sixième épisode de la série de bandes dessinées  paru en  ;
 XXL, un groupe de  espagnol ;
 XXL, un  macédonien ;
 XXL, un magazine sur le hip-hop ;
 Astérix et Obélix XXL, un jeu vidéo de , développé par Étranges Libellules et édité par Atari ;
 L'Amour XXL, un téléfilm américano-canadien réalisé par Gary Harvey et diffusé en 2010 ;
 Tom of Finland XXL, un gros ouvrage en hommage au peintre et dessinateur gay finlandais Tom of Finland ;
 Le Triathlon Corsaire XXL, un triathlon qui a lieu entre le Golfe de Saint-Malo et la Baie du Mont-Saint-Michel ;
 La mer XXL, une exposition autour de la mer au Parc des expositions de la Beaujoire, en 2019.

Homonymie de titre